Jiang Tianyi (; * 28. Februar 1988 in Jinan, China) ist ein aus China stammender Tischtennisspieler aus Hongkong. 2012 nahm er an den Olympischen Spielen teil.

Werdegang 
Jiang Tianyi wurde in China geboren. Unter der Flagge dieser Nation trat er bei den Jugend-Asienmeisterschaften 2004 auf, wo er im Doppel mit Zhang Jike und mit der chinesischen Mannschaft Erster wurde. Ab 2005 startete er international für Hongkong.

2009 kam er bei der Asienmeisterschaft im Doppel bis ins Viertelfinale. Im gleichen Jahr nahm er erstmals an der Weltmeisterschaft teil. 2010 wurde er bei der WM mit Hongkongs Herrenmannschaft Fünfter. Ebenfalls im Doppel erfolgreich war er bei den ITTF Pro Tour Grand Finals, wo er mit Tang Peng siegte. 2012 qualifizierte er sich über die Weltrangliste für die Olympischen Spiele, wo er nach Siegen über Alexei Smirnow (Russland) und Kim Hyok-bong das Viertelfinale erreichte, in dem er dem späteren Olympiasieger Zhang Jike unterlag.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
  (abgerufen am 25. Juni 2014)
  (abgerufen am 25. Juni 2014)
  (abgerufen am 25. Juni 2014)
  (abgerufen am 25. Juni 2014)

Tischtennisspieler (Hongkong)
Olympiateilnehmer (Hongkong)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer an den Asienspielen (Hongkong)
Geboren 1988
Mann